Села:
 Ліщинівка — Полтавська область, Полтавський район
 Ліщинівка — Черкаська область, Уманський район

Залізнична станція:
 Ліщинівка — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці